Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой 1971/1972 — 36-й сезон чехословацкой хоккейной лиги. Чемпионом стал клуб Дукла Йиглава, для которого этот титул стал 6-м подряд.

Формат 
Из-за того, что в олимпийский год впервые в истории мирового хоккея было решено провести еще и чемпионат мира, в чехословацкой лиге сезона 1971/72 было решено не проводить плей-офф. После 4-кругового турнира среди 10 команд, чемпионом в 6-й раз подряд стала Дукла из Йиглавы, опередившая на 2 очка братиславский Слован и СОНП Кладно. Судьба чемпионства решилась в последнем туре: Дукла разгромила ТЕ Готтвальдов со счётом 8:0, Слован обыграл Кладно 3:1 и стал серебряным призёром.

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Шайбы 

1. Вацлав Недомански (Слован) — 35 шайб

2. Иван Глинка (Литвинов) — 31

3. Ян Клапач (Дукла) — 29

Гол+пас

Состав чемпиона 
Вратари

Мирослав Краса, Петр Шаршонь

Защитники

Ян Сухи, Милан Кайкл, Петр Адамик, Отакар Вейвода (старший), Карел Дворжак, Ярослав Личка, Ян Эйсельт, Мирослав Рикл

Нападающие

Ярослав Холик, Иржи Холик, Ян Клапач, Ян Хрбаты, Иржи Новак, Йозеф Аугуста, Иржи Янак, Франтишек Ворличек, Ян Балун, Милош Новак, Вацлав Гонс, Милан Бартонь, Ян Бачо, Штефан Онофрей

Тренер — Ярослав Питнер и Станислав Невеселы

Переходный турнир 

В переходном турнире приняли участие 4 лучшие команды 2-й лиги, в элитную лигу вышел победитель турнира.

Ссылки 
 Сезон 1971/72 в разделе истории чешского хоккея

Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой
Спорт в Чехословакии в 1971 году
Спорт в Чехословакии в 1972 году
1971 год в хоккее
1972 год в хоккее